Ва́ча — река на северо-востоке Иркутской области России, левый приток Жуи (бассейн Лены). Длина — 95 км, площадь водосборного бассейна — 2200 км².

Вача протекает по золотоносной области, часть её долины носит название «Золотого Русла». Золотодобыча в системе реки Вачи началась с 1862 года и продолжается по настоящее время.

Населённые пункты: базовый посёлок прииска «Вача» в непосредственной близости от россыпи, посёлок Кропоткин в 6 км, и город Бодайбо на расстоянии 140 км.

Притоки (км от устья) 
 5,2 км: руч. Сисинск
 15 км: река Джегдакар
 22 км: река Алта-Тарбак
 40 км: руч. Атаркан-Берикан
 46 км: река Ныгри
 47 км: руч. Мал. Чепко
 51 км: река Угахан
 56 км: руч. Бол. Чепко
 62 км: река Аунакит
 70 км: река без названия
 72 км: руч. Поисхоемит

Река Вача в культуре 
 Река Вача упоминается в песне Владимира Высоцкого "Про речку Вача".

Примечания 

Бассейн Чары (приток Олёкмы)
Реки Бодайбинского района